Luca Ricci (Pisa, 1974), scrittore e drammaturgo italiano.
Luca Ricci (Pieve Santo Stefano, 1975), regista teatrale italiano.
Luca Ricci (Bibbiena, 1989), calciatore italiano.
Luca Ricci (San Martino in Campo, 1999), calciatore italiano.